Mramor steht für:

 Mramor (Pristina), ein Ort in der albanischen Stadt Pristina
 Mramor (Oblast Chaskowo), ein Ort im bulgarischen Oblast Chaskowo
 Mramor (Kakanj), Ortsteil der Gemeinde Kakanj, Bosnien und Herzegovina
 Mramor (Berg), Berg im Kosovo
 Mramor (Niš), Dorf in Serbien
 Mramor (Tuzla), Ortsteil der Gemeinde Tuzla, Bosnien und Herzegovina

Mramor ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Mramor (* 1953), slowenischer Ökonom und Politiker
 Matevž Mramor, Fechter 
 Nežka Mramor - Kosta (* 1954), Mathematiker